Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 2019 był 67 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Mistrzostwa składały się z ośmiu rajdów i transmitowane w polskiej telewizji były przez dwie stacje Eurosport i Motowizję. Mistrzem Europy został Brytyjczyk Chris Ingram, jest to pierwszy brytyjski mistrz Europy od ponad 50 lat. Ingram został mistrzem, mimo iż nie wygrał żadnego rajdu zaliczanego do mistrzostw Europy w tym sezonie, dwukrotnie był drugi, trzeci i czwarty. Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny mistrz Europy Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk, który wygrał jeden rajd, dwukrotnie był drugi, ale też trzy raz nie ukończył eliminacji. Na trzecim miejscy został sklasyfikowany Polak Łukasz Habaj zwycięzca Rajdu Azorów.

Kalendarz 

W porównaniu do ubiegłorocznego kalendarza miejsce Rajdu Akropolu zajął - po raz pierwszy w mistrzostwach ERC - Rajd Węgier.

Zespoły i ich załogi 
Poniższa lista obejmuje tylko zawodników zgłoszonych do rywalizacji w kategorii ERC startujących w najwyższej klasie RC2, samochodami najwyższej klasy mogącymi startować w rajdach ERC – R5.

Wyniki

Klasyfikacja końcowa sezonu 2019 RME

Kierowcy 

Punkty w klasyfikacji generalnej ERC otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy uczestniczą w programie ERC i w ukończą wyścig, punktowanie odbywa się według klucza:

Dodatkowo po każdym etapie (dniu) rajdu prowadzona jest osobna klasyfikacja, w której przyznawano punkty według klucza 7-6-5-4-3-2-1 (jeżeli dany etap obejmował przynajmniej 25% długości odcinków specjalnych rajdu). Do klasyfikacji końcowej sezonu liczone było sześć najlepszych startów. Nieliczone do końcowej klasyfikacji sezonu, a punktowane starty, zaznaczono w nawiasach.

Piloci

ERC  Teams

Inne klasyfikacje

ERC-2

Do tej klasyfikacji liczone były cztery najlepsze rajdy.

ERC-3

Do tej klasyfikacji liczone było sześć najlepszych rajdów.

Ladies Trophy

Do tej klasyfikacji liczone były cztery najlepsze rajdy.

ERC 1 Junior

Do tej klasyfikacji liczone były cztery najlepsze rajdy.

ERC 3 Junior

Do tej klasyfikacji liczone były cztery najlepsze rajdy.

Abarth Rally Cup

ERC Nation's Cup

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw